Принтезис () – греческая фамилия.

Известные носители:
 Принтезис, Анаргирос (1937-2008) — экзарх Греции;
 Принтезис, Бенедиктос (1917-2008) — афинский архиепископ;
 Принтезис, Георгиос (род. 1985) — греческий баскетболист;
 Принтезис, Николаос (род. 1941) — архиепископ Наксоса, Андроса, Тиноса и Миконоса.